|-
| (44401) 1998 SD106||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44402) 1998 SX107||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44403) 1998 SH111||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44404) 1998 SB113||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44405) 1998 SS123||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44406) 1998 SU127||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44407) 1998 SO132||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44408) 1998 SK133||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44409) 1998 SW134||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44410) 1998 SQ137||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44411) 1998 SX138||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44412) 1998 SJ139||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44413) 1998 SR139||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44414) 1998 SC141||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44415) 1998 SF143||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44416) 1998 ST143||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44417) 1998 SS146||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44418) 1998 SY146||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44419) 1998 SM151||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44420) 1998 SC155||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44421) 1998 SL156||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44422) 1998 SD159||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44423) 1998 SP162||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44424) 1998 TL1||||12 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44425) 1998 TY1||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (44426) 1998 TJ4||||12 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44427) 1998 TC5||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44428) 1998 TF5||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44429) 1998 TU5||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44430) 1998 TZ6||||15 жовтня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (44431) 1998 TJ18||||14 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44432) 1998 TP19||||15 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44433) 1998 TL30||||10 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44434) 1998 UD4||||20 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44435) 1998 UB7||||22 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44436) 1998 UE7||||22 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44437) 1998 UN7||||22 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44438) 1998 UG8||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44439) 1998 UR8||||17 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44440) 1998 UM15||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44441) 1998 UO16||||24 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44442) 1998 UG17||||17 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44443) 1998 UY19||||26 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44444) 1998 UZ19||||26 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44445) 1998 UX20||||29 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44446) 1998 UJ21||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44447) 1998 UM21||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44448) 1998 UU22||||31 жовтня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (44449) 1998 UK24||||18 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (44450) 1998 UB25||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44451) 1998 UT30||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44452) 1998 UO32||||30 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44453) 1998 UL40||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44454) 1998 UE43||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 44455 Artdula||1998 VK||7 листопада 1998||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (44456) 1998 VP4||||11 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (44457) 1998 VG7||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44458) 1998 VJ8||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44459) 1998 VW11||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44460) 1998 VC15||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44461) 1998 VH17||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44462) 1998 VU17||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44463) 1998 VT18||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44464) 1998 VN21||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44465) 1998 VR23||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44466) 1998 VT23||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44467) 1998 VU27||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44468) 1998 VH34||||11 листопада 1998||Обсерваторія Фейр-Оукс-Ренч||Джон Маккласкі
|-
| (44469) 1998 VP34||||10 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (44470) 1998 VZ35||||12 листопада 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44471) 1998 VB37||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44472) 1998 VH53||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44473) 1998 WB||1998 WB||16 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44474) 1998 WE||1998 WE||16 листопада 1998||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (44475) 1998 WF||1998 WF||16 листопада 1998||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (44476) 1998 WN3||||19 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (44477) 1998 WL5||||20 листопада 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (44478) 1998 WK6||||23 листопада 1998||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| 44479 Олаестер (Olaheszter)||||24 листопада 1998||Обсерваторія Піскештето||Ласло Кіш,К. Сарнецкі
|-
| (44480) 1998 WU9||||16 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44481) 1998 WN10||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44482) 1998 WQ14||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44483) 1998 WL16||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44484) 1998 WV17||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44485) 1998 WZ17||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44486) 1998 WZ19||||29 листопада 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (44487) 1998 WC20||||26 листопада 1998||Касіхара||Фуміякі Уто
|-
| (44488) 1998 WO20||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44489) 1998 WK22||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44490) 1998 WL23||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44491) 1998 WU30||||28 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44492) 1998 WE31||||19 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (44493) 1998 WT40||||16 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44494) 1998 WD41||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44495) 1998 XL4||||12 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44496) 1998 XM5||||8 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44497) 1998 XJ11||||13 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (44498) 1998 XL11||||13 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (44499) 1998 XV16||||15 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (44500) 1998 XT17||||12 грудня 1998||Обсерваторія Дінік||Ясукадзу Ікарі
|}

44400